O Campeonato Colombiano de Futebol de 2009 - Apertura, oficialmente "Liga Postobón I" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 71º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam partidas de ida todos contra todos. Os quatro melhores se classificavam para semifinais, sendo que os dois primeiros colocados jogavam uma final que decidia o Apertura. O campeão do Apertura era classificado para a Copa Libertadores da América de 2011, juntamente com o campeão do Finalización e o melhor colocado na soma dos dois torneios. Os dois melhores na soma do Apertura e Finalización que não foram classificados para a Libertadores vão para a Copa Sul-Americana 2011.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 2010